Том Арайа (Tom Araya) - басист, вокаліст та автор пісень американського треш-метал -гурту Slayer .
 Зеуді Арайа - італійська акторка